Список міст за кількістю хмарочосів надає порівняльну оцінку міст за кількістю будівель, що перевищують певний поріг висоти, на відміну від списку міст з найбільшим числом висотних будівель, в якому використовується планка в 35 м.

Міста зі 100 хмарочосами висотою від 150 м 
Такий список містить міста, в яких зведено як мінімум 100 хмарочосів або веж:

Міста зі 100 хмарочосами висотою від 150 м (включаючи споруджувані)

Міста мінімум з 1 хмарочосом заввишки від 300 м (включаючи споруджувані)

Список міст з будівлями заввишки від 100 м 
Ця порівняльна таблиця побудована на основі комбінованого критерію мінімальної висоти будинків в 100 м і сукупної висоти всіх таких будівель:

Див. також 
 Хмарочоси України
 Список найвищих будівель Києва
 Список найвищих будівель Дубая
 Список найвищих будівель Гонконга
 Список найвищих будівель Нью-Йорка
 Список найвищих будівель Чикаго
 Список найвищих будівель Токіо

Примітки

Посилання 
 Emporis.com 
 CTBUH.com 
 Skyscraperpage.com 

Хмарочоси
Рейтинги
Списки міст
Списки:Архітектура